Le terme « puceau » peut faire référence à :
 un puceau, personne masculine vierge ;
 Puceau, album de Julien Estival de 2018 ;
 40 ans, toujours puceau, film américain de 2005 ;
 Benjamin ou les Mémoires d'un puceau, film français de 1968 ;
 Les Aventures de Philibert, capitaine puceau, film français de 2011.

Voir aussi